Abby Ryder Fortson – attrice statunitense
Courtney Fortson – cestista statunitense
Danny Fortson – ex cestista statunitense